Westview est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier de la ville d'Edmonton en Alberta
, quartier de la ville de Saskatoon en Saskatchewan
Saskatoon Westview, circonscription provinciale de la Saskatchewan
, hameau de la Saskatchewan

Westview, communauté de la Floride
, quartier d'Atlanta en Géorgie
, communauté de l'Illinois
, communauté de l'Indiana

Autre

Homonymie de toponyme